Al caire de l'eternitat (títol original en anglès: Edge of Eternity) és una pel·lícula estatunidenca dirigida per Don Siegel i estrenada el 1959. Ha estat doblada al català.

Argument 
Uns homicidis violents han estat comesos a la rodalia de la mina Kendon, en el gran canyon de Colorado. Aquesta mina està desafectada, però durant la seva investigació, el xèrif Martin coneix la jove hereva de l'indret, Janice Kendon. Descobreix igualment que l'empresa és explotada novament de manera fraudulenta. En el moment en què es prepara a desemmascarar l'autor dels crims, aquest fuig agafant Janice com a ostatge...

Repartiment 
 Cornel Wilde: Les Martin
 Victoria Shaw: Janice Kendon
 Mickey Shaughnessy: Scotty O'Brien
 Edgar Buchanan: Xèrif Edwards
 Rian Garrick: Bob Kendon
 Jack Elam: Bill Ward
 Alexander Lockwood: Jim Kendon
 Dabbs Greer
 Tom Fadden: Eli Jones
 Wendell Holmes: Sam Houghton

Referències 

Pel·lícules del 1959 doblades al català
Pel·lícules dels Estats Units del 1959
Pel·lícules dirigides per Don Siegel
Thrillers dels Estats Units